Austria:
 Sankt Nikolai – miejscowość w gminie Krems in Kärnten, w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau
 Sankt Nikolai im Sausal – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Zobacz też:
 Sankt Nikola
 St. Nikolai
 Święty Mikołaj